Соревнования в гонке преследования на 12,5 км среди мужчин на чемпионате мира 2017 по биатлону в Хохфильцене прошли 12 февраля.

Мартен Фуркад выиграл золото в этом виде программы на чемпионатах мира четвёртый раз в карьере (2011, 2012, 2016, 2017) и догнал лидера по этому показателю Уле-Эйнара Бьёрндалена. Бьёрндален же выиграл свою девятую медаль в этом виде программы на чемпионатах мира (4 золота, 2 серебра, 3 бронзы). Впервые он был призёром в этой дисциплине в 1997 году, когда она была впервые проведена на чемпионатах мира (та медаль стала для него первой в карьере на чемпионатах мира). Эта медаль стала для норвежца 45-й в карьере на 19 чемпионатах мира (Бьёрндален выиграл хотя бы одну медаль на 14-м чемпионате мира подряд с 2003 года).

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2017